Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Edwin Kempes che ha battuto in finale Jérôme Golmard che si è ritirato sul punteggio di 6-4.

Teste di serie 

 Jérôme Golmard (finale)
 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Davide Sanguinetti (quarti di finale)
 Stefano Tarallo (secondo turno)

 Marcello Craca (primo turno)
 Jan Vacek (semifinali)
 Stefano Galvani (primo turno)
 Edwin Kempes (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2000